Vladivostok – francuski zespół muzyczny
 Vladivostok Avia – była rosyjska linia lotnicza z siedzibą we Władywostoku